Список аэропортов Северной Македонии, представленный в этой статье, разделён на несколько групп по предназначениям каждого аэропорта.

Аэропорты 
Жирным выделены аэропорты, обслуживающие пассажиров, летающих коммерческими авиалиниями.

См. также 
 Транспорт в Северной Македонии

Ссылки 
 
 
 
 
 

Аэропорты Северной Македонии
Аэропорт